le Coinon, ou Couanon ou Couasnon, est un ruisseau affluent en rive gauche de l'Eure, dont la confluence est à Lèves en Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire, France (code SANDRE H4049000) ;
 le Coisnon (Eure-et-Loir) est un affluent en rive gauche de l'Eure, dont la source est proche du hameau du Rouvray sur la commune de Favières et dont la confluence est à Saint-Luperce, toutes deux situées en Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire, France (code SANDRE ?) ;
 le Petit Coisnon est un affluent en rive droite du Coisnon (cf. supra) ; sa source est sur la commune de Digny et sa confluence est sur la commune de Saint-Arnoult-des-Bois, toutes deux situées en Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire (France) (code SANDRE ?) ;
 le Coisnon (Maine-et-Loire) ou Couasnon est un cours d'eau du Maine-et-Loire coulant sur 35 kilomètres (code SANDRE L92-0300) ;
 le Coisnon, bras de la rivière Esches affluente de l'Oise, dans le département de l'Oise ;
 le Couesnon est un petit fleuve côtier dans les trois départements d'Ille-et-Vilaine, de la Manche et de la Mayenne ; il prend sa source près de l'étang de Vézins, sur la commune de Saint-Pierre-des-Landes en Mayenne et son embouchure se situe dans la baie du Mont-Saint-Michel (code SANDRE ?).

Notes et références